И́збышев — фамилия.

 Избышев, Александр Александрович — дворянин, генерал-лейтенант, атаман Оренбургского казачьего войска.
 Избышев, Артём Иванович — революционер, член РСДРП, участник Гражданской войны, командир «красного» партизанского отряда.